Максимилиан Майкл Брукс (; род. 22 мая 1972) — американский писатель и актёр.

Биография 
Макс Брукс − сын режиссёра Мела Брукса и актрисы Энн Бэнкрофт. Окончил Pitzer College в 1994 году. Выпускник Американского университета в Вашингтоне. Женат на сценаристке Мишель Колос (). В 2005 году у них родился сын Генри.

Фильмография 
 Фильмы
 «Быть или не быть» (1983),
 «Фотограф» (1992)
 «Война миров Z» (2013). Экранизация романа Макса Брукса.
 Сериалы
 «Мелроуз Плэйс» (1992—1999),
 «Полицейские на велосипедах» (1996—2000),
 «Седьмое небо» (1996—2007),
 «Дикая семейка Торнберри» (1998—2001),
 «Бэтмен будущего» (1999—2001),
 «Приключения Базза Лайтера из звездной команды» (2000—2001),
 «Лига правосудия» (2001—2006)

C 2001 по 2003 год работал в группе сценаристов шоу «Saturday Night Live», за что был удостоен премии «Эмми».

Библиография 
 Руководство по выживанию среди зомби (2003)
 Мировая война Z (2006)
 The Zombie Survival Notes Mini Journal (2008)
 Minecraft: The Island (2017)

Примечания

Ссылки 

Писатели-фантасты США
Выпускники Американского университета
Выпускники Питцер-колледжа
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Киноактёры США